Никита Рома́нов:
 Романов, Никита Александрович (1900—1974) — российский князь. 
 Романов, Никита Иванович (ок. 1607—1654) — российский боярин, стольник.
 Романов, Никита Никитич (1923—2007) — российский князь, писатель, историк.